Servatius (lateinisch „der Gerettete“) ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:

 Servatius von Tongern († 384), einer der Eisheiligen
 Servatius de Monte sancti Eligii († 1314), Abt von Mont-Saint-Éloi

 Bernhard Servatius (* 1932), Aufsichtsratsvorsitzender der Axel Springer AG
 Brigitte Servatius (* 1944), deutsche Kommunalpolitikerin (SPD)
 Hans-Gerd Servatius (* 1952), deutscher Unternehmer und Wissenschaftler
 Martina Servatius (1954–2016), deutsche Schauspielerin
 Robert Servatius (1894–1983), deutscher Rechtsanwalt